PE-LIM ist der gemeinsame ISO 3166-2 Code für folgende peruanische Verwaltungseinheiten:
 Lima
 Region Lima

Abkürzung